«Côtes-de-Fer» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Haití 
 Côtes-de-Fer, comuna del distrito de Bainet.
 Côtes de Fer, 3ª sección comunal de la comuna de Anse-à-Foleur.
 Côtes de Fer, 1ª sección comunal de la comuna de Môle-Saint-Nicolas.